The Wrong Vampire – wydany w 2012 roku album zespołu Baaba. Poza jednym, wszystkie utwory są kompozycjami Krzysztofa Komedy, pochodzącymi z filmu Nieustraszeni pogromcy wampirów Romana Polańskiego. Wewnątrz pudełka z płytą jako wykonawca pojawia się też Baaba & The Fearless Vampire Killers.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Twórcy 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.
 Bartosz Weber - gitara, syntezator, perkusjonalia
 Piotr Zabrodzki – gitara basowa, syntezator, gramofon, głos
 Macio Moretti – perkusja
 Tomasz Duda - basklarnet, saksofon, flet
 Małgorzata Sarbak - klawesyn
 Natalia Przybysz – głos, wiolonczela

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wrong Vampire, The
Albumy muzyczne wydane w roku 2012